Brejo Luiza de Brito é um distrito do município de Novo Horizonte, na Bahia. Sua população é de cerca de 800 habitantes.

Está localizado na região da Chapada Diamantina e sua economia baseia-se na plantação de alho. O Rio Remédios cruza o distrito e é subafluente do Rio São Francisco. Aos redores do brejo há duas cachoeiras, principais pontos turísticos do lugar, que fica a mais de 1000 metros de altitude do mar. Sua população tem grande vínculo com a cidade de São Paulo, uma vez que muitos moradores têm parentes que moram ou já moraram na capital paulista. 

Distritos da Bahia
Novo Horizonte (Bahia)